Oštrc (Samoborsko gorje)
Oštrc (Posušje)
Oštrc (Kostanjevica na Krki, Slovenija)
VE Oštrc
Srednjovjekovna utvrda Oštrc